A Yemen President Cup é o principal torneio eliminatório do futebol masculino de Iémen.

Campeões e Vice-Campeões

By Ano

Ligações externas 
 Yemeni President Cup - Hailoosport.com (Arabic)

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Ásia
Futebol do Iémen